Aldao kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Camilo Aldao, ort, Córdoba, 
 Aldao (ort i Argentina), Santa Fe, 

Robotskapade Argentinaförgreningar